Сланоя́годник прямостоя́чий () — типовой вид рода Сланоягодник () семейства Сланоягодниковые (). Эндемик Новой Зеландии, встречается на высоте до 500 м над уровнем моря. Листья супротивные, шероховато-зубчатые. Стебли красноватые, квадратные в сечении. Семена растения были привезены в Англию в начале 1778 года и выращивались в Королевских ботанических садах Кью.

Примечания 

Сланоягодниковые